Il distretto di Murovani Kurylovec'kyj () era un distretto dell'Ucraina, appartenente all'oblast' di Vinnycja. Il suo capoluogo era Murovani Kurylovec'kyj. È stato soppresso con la riforma amministrativa del 2020.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Murovani Kurylovec'kyj